The Cricket on the Hearth (Il grillo del focolare in lingua inglese) può riferirsi a:

Film
The Cricket on the Hearth – cortometraggio statunitense del 1909 diretto da David W. Griffith
The Cricket on the Hearth – cortometraggio statunitense del 1914 prodotto dalla Biograph Company
The Cricket on the Hearth – cortometraggio del 1914 diretto da Lorimer Johnston
The Cricket on the Hearth – film statunitense del 1923 diretto da Lorimer Johnston